

Общие сведения 
Ход исторического процесса показывает, что территориально-отраслевая структура Астраханской области поступательно формировалась вследствие воздействия на неё ряда исторических факторов: историко-географического, геополитического, экономического, транспортно-географического и минерально-сырьевого. В результате комбинации этих факторов сложилось уникальное экономико-географическое положение Астраханской области.
Астраханский промышленный комплекс образует различные звенья энергопроизводственных циклов (ЭПЦ), ведущими среди которых являются рыбопромышленный и индустриально-аграрный, вспомогательными — машиностроительный и газоэнергохимический. Лишь отдельными звеньями представлены теплоэнергопромышленный, индустриально-строительный, текстильно-промышленный, горно-химические циклы. В области сложилось несколько групп ЭПЦ по модели взаимодействия природы и общественного производства:
 группы, опирающиеся на добычу и использование каустобиолитов — нефти, природных и попутных газов;
 группы, опирающиеся на добычу и переработку (механическую и химическую) нерудных полезных ископаемых — солей, серы, силикатов и других;
 группы, использующие землю, как средство производства для выращивания сельскохозяйственных культур и естественных ко
 совокупности речных и морских ЭПЦ;
 совокупности полиэлементных ЭПЦ обрабатывающей промышленности.

Энергопроизводственные циклы (ЭПЦ) Астраханской области

Газоэнергохимический цикл

Машиностроительный цикл

Текстильнопромышленный цикл

Индустриально-строительный цикл

Теплоэнергопромышленный цикл

Горно-химический цикл

Лесоэнергохимический цикл

Транспортно-промышленный цикл

Информационно-промышленный цикл

Промышленное районирование 
Существенное воздействие на процессы структурообразования в сфере промышленных образований области оказывают социально-экономические: численность, воспроизводство, размещение и уровень занятости трудовых ресурсов, основная масса которых находится на территории агломерирующего ядра, транспортно-географические, исторические и промышленные факторы.
Современный уровень индустриального развития области позволяет предположить, что территориальная структура её промышленности включает как планомерно формирующиеся комплексы, так и исторически сложившиеся группировки. Анализ экономико-географических факторов показал, что территориально-отраслевой каркас области имеет своеобразные черты, формируясь в условиях неравномерного размещения промышленных объектов, тяготеющих к речной сети; преобладания специализированных индустриально-аграрного и рыбопромышленного циклов, сложившихся исторически; неравномерного расселения населения; смещения промышленного центра и большой территориальной разбросанности структурных элементов; растянутости производственных связей и усечённости большинства производственных циклов.
На территории Астраханской области выделяют три промышленных района:
 Северный Припойменный, расположенный на севере области, где промышленной осью служит Волго-Ахтубинская пойма в пределах границ Ахтубинского и Черноярского административных районов;
 Южный Припойменный, где промышленной осью служит южная часть Волго-Ахтубинской поймы в пределах границ Енотаевского и Харабалинского административных районов;
 Центральный (Дельтовый), занимающий территорию дельты реки Волги в пределах границ Красноярского, Наримановского, Лиманского, Икрянинского, Камызякского, Володарского административных районов и города Астрахани.

Примечания

Ссылки 

 Портал органов государственной власти Астраханской области
 Губернатор Астраханской области

Экономика Астраханской области
Промышленность России